Giżyn ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Giżyn (Bojanowo), deutsch Geischen, Dorf in der Gmina Bojanowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Giżyn (Nowogródek Pomorski), deutsch Giesenbrügge, Dorf in der Gmina Nowogródek Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern
 Giżyn (Pyrzyce), deutsch Giesenthal, Dorf in der Gmina Pyrzyce in der Woiwodschaft Westpommern
 Giżyn (Strzegowo), Dorf in der Gmina Strzegowo in der Woiwodschaft Masowien